Il doppio  dell'Astana Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michail Elgin e Nikolaus Moser erano i detentori del titolo, ma Moser quest'anno non ha partecipato.

Elgin ha fatto coppia con Aleksandr Kudrjavcev, ma ha perso nei quarti di finale contro Radu Albot e Artem Smyrnov.

Karan Rastogi e Vishnu Vardhan hanno battuto in finale Harri Heliövaara e Denys Molčanov 7–6(7–3), 2–6, [10–8].

Teste di serie

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)

  Tejmuraz Gabašvili /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)
  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (finale)

Tabellone

Note 
 

Astana Cup 2011